.

Varianti 
 Maschile: Onyeka

Origine e diffusione 
Significa "chi è più grande di Dio?" in igbo. E' una variante di Onyekachi con Chukwu come secondo elemento.

Onomastico 
È un nome adespota, cioè privo di santo patrono; l'onomastico può essere festeggiato il 1º novembre, per la ricorrenza di Ognissanti.

Persone

Maschile 
 Stanley Onyekachukwu Okoye – cestista statunitense

Note

Prenomi di origine igbo
Prenomi igbo sia maschili che femminili
Nomi teoforici